Guðlaugsson est un patronyme islandais dérivé du prénom Guðlaugur et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1955), footballeur puis entraîneur islandais de football ;
  (né en 1958), footballeur puis entraîneur islandais de football.

Notes et références